El término Jockey Club es el nombre de instituciones sociales y deportivas que inicialmente se han centrado en el turf, una actividad hípica. En esta enciclopedia, puede referirse:

En Argentina 
En Argentina existen varios importantes clubes con nombre similar.

 Jockey Club de Buenos Aires;
 Jockey Club Córdoba;
 Jockey Club de Rosario;
 Jockey Club de Salta;

En Brasil 
Los hipódromos brasileños son administrados por un Jockey Club (también llamados Derby Club o Jóquei Clube).

 Derby Clube Sobralense / Hipódromo Edmilson Moreira o Hipódromo Sobralense, (Sobral)
 Jockey Club Cearense / Hipódromo de Aquiraz, (Aquiraz)
 Jockey Club de Pernambuco / Hipódromo da Madalena, (Recife)
 Jóquei Clube de Goiás / Hipódromo Ubirajara Ramos Caiado o Hipódromo da Lagoinha, (Goiânia)
 Jockey Club Brasileiro/ Hipódromo de La Gávea, (Río de Janeiro)
 Jockey Club de São Paulo/ Hipódromo de Cidade Jardim, (São Paulo)
 Jockey Club de São Vicente / Hipódromo de São Vicente o Hipódromo Vicentino, (São Vicente)
 Jockey Club Pontagrossense / Hipódromo de Uvaranas, (Ponta Grossa)
 Jockey Club do Paraná / Hipódromo do Tarumã, (Curitiba)
 Jockey Club de Cachoeira do Sul / Hipódromo do Amorim, (Cachoeira do Sul)
 Jockey Club do Rio Grande do Sul / Hipódromo do Cristal, (Porto Alegre)
 Jockey Club de Pelotas /Hipódromo da Tablada, (Pelotas)

En China 
 Jockey Club de Hong Kong

En España 
 Jockey Club Español,  es desde 2015 el ente regulador del turf español.
 Picadero Jockey Club

En Francia 
 Jockey Club de París

En México 
 Jockey Club de México, una asociación fundada en 1881.

En Paraguay 
 Jockey Club del Paraguay (Hipódromo de Asunción)

En Perú 
 Jockey Club del Perú
 Jockey Club de Arequipa
 Jockey Club de Chiclayo

En Venezuela 
 Jockey Club de Venezuela